Phineas Taylor Barnum (1810-1891) est un entrepreneur de spectacles américain.
 P. T. Barnum est un téléfilm américano-canadien réalisé par Simon Wincer en 1999.